Kunratice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Kunratice (okres Děčín)
 Kunratice (okres Liberec)
Verder kan Kunratice verwijzen naar:
 Praag-Kunratice, een gemeentelijk district van Praag, dat samenvalt met de wijk Kunratice